El apellido Pfaff corresponde a varias personalidades:

 Alfred Pfaff, un exfutbolista alemán;
 Jean-Marie Pfaff, un exfutbolista belga;
 Kristen Marie Pfaff, un músico estadounidense.